F3 Masters 2008 — это 18-е по счёту соревнование в рамках этого престижного приза.

Во 2-й раз соревнующихся принял у себя бельгийский автодром Золдер. В 2008-м году гонка прошла 10 августа.

Престижный титул достался дебютанту соревнования — пилоту ART Grand Prix Жюлю Бьянки.

Заявочный лист

Отчёт 
Заявку соревнования почти целиком сформировали выходцы из евросерии и британского чемпионата; лишь Роберто Мерхи был заявлен на Masters как пилот другого первенства. По ходу тренировок и квалификаций пилоты европейского первенства в целом опережали своих конкурентов из британской серии: немец Нико Хюлькенберг, защищавший свой прошлогодний титул, раз за разом показывал быстрейшее время каждой из сессий, однако в гонке немец уже на старте допустил решающую ошибку, пропустив вперёд своего сокомандника Жюля Бьянки. Француз полностью воспользовался предложенным ему шансом и уверенно довёл гонку до победы, нарастив к финишу своё преимущество до четырёх с половиной секунд. Прочие конкуренты значительно отстали — так даже третий пилот ART Grand Prix Джон Ланкастер уступил Хюлькенбергу более 16 секунд.

В расклад борьбы за победу дополнительной борьбы не внёс тот факт, что пилоты приняли старт в тот момент, когда трасса была ещё мокрой после утреннего дождя, а во второй половине заезда асфальт уже полностью высох. Быстрейшим при таких условиях оказался британец Макс Чилтон, который оказался быстрейшим из пилотов, отдавших перед стартом предпочтение настройкам под сухой асфальт.

По итогам гонки пилоты евросерии заняли пять первых места на финише, а лучшим из пилотов британского чемпионата стал Брендон Хартли. Клиенты компаний Dallara и Mercedes заняли первые девять мест на финише, лучшее шасси Mygale приехало двенадцатым (стараниями ирландца Майкла Девейни), а лучший мотор Volkswagen — 10-м (стараниями француза Жана-Карла Верне).

Результаты

Квалификация 1 

Примечание: Зелёным выделены пилоты, пробившиеся в группу А второй квалификации.

Квалификация 2

Стартовая решётка

Гонка

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Formel 3 Guide
 Профиль на сайте журнала Speedsport

Masters
Моторные виды спорта
Август 2008 года
2008
События 10 августа
Международные спортивные соревнования в Бельгии